Василий Худяков:
 Худяков, Василий Григорьевич (1826—1871) — русский художник-портретист, бытописатель.
 Худяков, Василий Митрофанович (1919—1944) — капитан, Герой Советского Союза.